Tom Jones, cantante britannico
Tom Jones, romanzo di Henry Fielding
Tom Jones (1960), sceneggiato televisivo (RAI)
Tom Jones (1963), film di Tony Richardson che ottenne 9 nomination e 4 premi Oscar
Tom Jones (The History of Tom Jones, a Foundling) – miniserie televisiva del 1997
Tom Jones – film-opera TV del 1996
Tom Jones, calciatore gallese
Tommy Jones, calciatore inglese
Tom Jones, calciatore gallese